Сезон ФК «Колос» (Ковалівка) 2019—2020 8-й за ліком сезон футбольного клубу «Колос» (Ковалівка) і його дебютний сезон у Прем'єр-лізі. А ще команда взяла участь у Кубку України. Вигравши матчі плей-оф у Прем'єр-лізі, команда вперше у своїй історії кваліфікувалася в європейські кубки наступного сезону.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Раунд плей-оф

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 29 липня 2020

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 29 липня 2020

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 29 липня 2020

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 29 липня 2020

Відвідуваність 

Востаннє оновлено: 29 липня 2020

Примітки

Посилання 
 Official website

Колос
Колос (Ковалівка)